One America Plaza (произносится Уан Америка Плаза) — офисный небоскрёб высотой 152,4 метра в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США. Является самым высоким зданием города (с 1991 года по настоящее время), превышая комплекс  на 30 сантиметров и гостиницу  на один метр. Среди самых высоких зданий штата занимает 40-е место.

История, описание 
Строительство небоскрёба было завершено в 1991 году. В 2006 году здание за 300 миллионов долларов купила компания , она владеет им по настоящее время.

Основные характеристики
 Высота: 152,4 м
 Этажей: 34
 Площадь внутренних помещений: 57 879 м²
 Архитектор: Ян Хельмут (бюро Murphy/Jahn Architects)
 Владелец:  (с 2006 года)

См. также 
 Список самых высоких зданий США
 Список самых высоких зданий Калифорнии
 Список самых высоких зданий Сан-Диего

Примечания

Ссылки 
 One America Plaza  на сайте skyscrapercenter.com
 One America Plaza    на сайте 

Небоскрёбы Сан-Диего
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы, построенные в 1991 году
Здания и сооружения, построенные в 1991 году в США
1991 год в Калифорнии